

Населені пункти та їхні частини
 Слотвіна — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Слотвіна — село в гміні Ліпова Живецького повіту Сілезького воєводства
 Слотвіна — частина міста Бжесько в Бжеському повіті Малопольського воєводства
 Слотвіна — частина села Тарнава в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Слотвіна — частина села Камениця в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Слотвіна — частина села Ґура-Сьвентеґо-Яна в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Слотвіна — частина села Неґовониці в гміні Лази Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Слотвіна — колонія в гміні Машево Кросненського повіту Любуського воєводства

Примітки